Дени́с Па́влович Га́нькин (род. 13 декабря 1989, Талды-Курган, Казахская ССР) — казахстанский лучник, мастер спорта международного класса, участник Олимпиады 2012 в Лондоне. Специализируется в стрельбе из классического лука.

Биография 
Денис Ганькин родился 13 декабря 1989 года в городе Талдыкоргане.

С 2003 года начал заниматься стрельбой из лука. В 2011 году на чемпионате Азии в Иране в смешанном парном разряде вместе с Анастасией Банновой стали чемпионами. На внутренних соревнованиях выступает за Алматинскую область.

После третьего этапа Кубка мира в США в июне были разыграны путёвки на Олимпиаду-2012, в итоге Ганькин вошёл в состав сборной Казахстана. В Лондоне в принял участие в личном турнире. В предварительном раунде занял 17-е место, попав в первом поединке плей-офф на малазийца Хазика бин Хамаруддина, которого победил 6:4. Во втором раунде плей-офф уступил нидерландскому стрелку Рику ван дер Вену и покинул турнир.

В 2017 году в составе сборной Казахстана завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Шанхае. Денис и его напарники Санжар Мусаев и Ойбек Сайдиев в финале сумели победить олимпийских чемпионов из Южной Кореи в перестрелке. Спустя некоторое время на этапе в Анталье казахстанские лучники завоевали серебряную медаль. На Летней Универсиаде в Тайбэе в составе мужской сборной Казахстана занял четвёртое место. Команда в поединке за бронзовую медаль уступила сборной России.

В 2019 году на чемпионате мира в Хертогенбосе Ганькин участвовал в командном турнире, где казахстанская сборная заняла шестое место. Этот результат позволил стране получить олимпийскую лицензию на Игры в Токио. На этапе Кубка мира в Берлине Ганькин занял пятое место в личном турнире и четвёртое в командном в составе мужской сборной.

В 2020 году в интервью рассказал, что у него есть дочь, которой на тот момент было 8 месяцев.

Примечания

Ссылки 
 Лучники Казахстана
 Лондон-2012. Денис Ганькин — первый казахстанский участник Игр в Лондоне
 Денис Ганькин на сайте Международной федерации стрельбы из лука

Стрелки из лука Казахстана
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года